

Білкове Гуменце — село, громада округу Сениця, Трнавський край.
 Шайдікове Гуменце — село, громада округу Сениця, Трнавський край.